Stanhope är ett engelskt efternamn, som burits av bland andra:

 
 Doug Stanhope
 
 Hester Stanhope (1776–1839), brittisk resenär i Mellanöstern
 
 
 Philip Henry Stanhope, 4:e earl Stanhope
 Richard Stanhope

Externa länkar 
 

Engelska efternamn